Sirius (ster), een ster
Siriusgroep, een groep sterren
Sirius (automerk), een Australisch automerk
Lotec Sirius, een model van het Duitse sportwagenmerk Lotec
Sirius (band), een metalband
Sirius (compositie), een compositie van Karlheinz Stockhausen
Sirius (radiosysteem), een Amerikaans systeem voor satellietradio
Sirius (schip, 1951), het voormalige vlaggenschip van Greenpeace
Sirius (stripauteur), het pseudoniem van de Belgische striptekenaar en -schrijver Max Mayeu
Sirius (vulkaan), een onderzeese vulkaan in de Stille Oceaan
Sirius (studievereniging in Enschede), de studievereniging voor Bestuurskunde, European Studies en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente
Sirius (bundel), een bundel notities van Walter Kempowski uit 2001
Sirius (slak), een geslacht van slakken
IK Sirius FK, een Zweedse voetbalclub uit Uppsala

Zie ook
Siris
Sirius Aero
Sirius Zwarts